Тру́сова — женский вариант фамилии . Известные носительницы:
 Трусова, Александра Вячеславовна (род. 2004) — российская фигуристка-одиночница.
 Трусова, Анастасия Игоревна (род. 1989) — победительница национального конкурса «Краса России».
 
 
 Трусова, Кира Владимировна (род. 1994) — российская гандболистка.
 Трусова, Наталья Викторовна (род. 1986) — российская футболистка.
 Трусова, Татьяна Тимофеевна (1916—1987) — Герой Социалистического Труда, телятница.